Die Schachweltmeisterschaft 2014 wurde vom 7. bis zum 23. November 2014 in Sotschi als Zweikampf zwischen dem Titelverteidiger Magnus Carlsen und Viswanathan Anand als Herausforderer ausgetragen. Nach elf von zwölf angesetzten Partien lag Carlsen uneinholbar mit 6,5:4,5 in Führung und verteidigte damit seinen Weltmeistertitel.

Austragungsort 
Die Bewerbung um die Austragung wurde am 10. Januar 2014 ursprünglich mit einer Frist zum 10. März 2014 ausgeschrieben, die später bis zum 30. April 2014 verlängert wurde. Auch diese Frist verstrich, ohne dass ein Ausrichter gefunden werden konnte. Im Juni 2014 teilte die FIDE mit, dass der Wettkampf im olympischen Dorf in Sotschi ausgetragen werde, das Budget betrage drei Millionen US-Dollar.

Carlsen ließ eine bis Ende August laufende Frist zur Vertragsunterzeichnung verstreichen. Er kritisierte den Austragungsort sowie die Reduzierung des Preisgeldes. Außerdem verlangte er, die Geldgeber des Wettkampfs offenzulegen. Obwohl Carlsens Forderungen nicht erfüllt wurden, unterschrieb der Weltmeister am 7. September 2014, nur wenige Stunden vor Ablauf einer erneuten Frist, den Vertrag, der ihn verpflichtete, im November in Sotschi gegen Anand anzutreten. Er entging damit einer Aberkennung seines WM-Titels durch die FIDE, wie sie im Fall Fischer 1975 bereits einmal vollzogen worden war.

Kandidatenturnier 

In dem Kandidatenturnier, das vom 12. bis 30. März 2014 in Chanty-Mansijsk stattfand, maßen sich acht Spieler doppelrundig im Kampf jeder gegen jeden.

Teilnehmer waren: Viswanathan Anand (Ex-Weltmeister), Wladimir Kramnik und Dmitri Andreikin (qualifiziert über den Schach-Weltpokal 2013), Wesselin Topalow und Şəhriyar Məmmədyarov (qualifiziert über den FIDE Grand Prix 2012–2013), Lewon Aronjan und Sergei Karjakin (qualifiziert über die Weltrangliste) und Pjotr Swidler (vom Veranstalter nominiert). Bereits nach 13 von 14 Runden führte Anand uneinholbar mit 8 Punkten und qualifizierte sich am Ende mit 8,5 Punkten aus 14 Partien für einen Revanchekampf gegen Carlsen, der ihm im Vorjahr den Weltmeistertitel abgenommen hatte.

Die Kontrahenten 
Vor dem Wettkampf hatten Anand und Carlsen insgesamt 40 Partien mit klassischer Bedenkzeit gegeneinander gespielt. Davon gewannen Carlsen und Anand jeweils sechs und 28 endeten Remis.

Modus 

Angesetzt waren höchstens zwölf Partien mit einer Bedenkzeit von 120 Minuten/40 Züge + 60 Minuten/20 Züge + 15 Minuten/Rest der Partie. Ab dem 60. Zug gab es für jeden Spieler ein Inkrement von 30 Sekunden pro Zug.

Bei einem Gleichstand nach zwölf Partien wäre ein Tie-Break gespielt worden: Zunächst vier Partien Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 25 Minuten + 10 Sekunden Inkrement. Bei erneutem Gleichstand wären bis zu fünf Blitz-Matches (5 Minuten + 3 Sekunden Inkrement) ausgetragen worden. Hätten alle fünf Minimatches à zwei Partien im Blitzschach ebenfalls unentschieden geendet, wäre der Weltmeister im Armaggedon ermittelt worden.

Zeitplan 
Die Partien begannen um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ). Hauptschiedsrichter des Zweikampfes um den Weltmeistertitel war Andrzej Filipowicz aus Polen.

Die Siegerehrung fand am 25. November statt. Erstmals war mit Wladimir Putin das Staatsoberhaupt des austragenden Landes bei der Siegerehrung anwesend.

Carlsen hatte als Sekundanten Peter Heine Nielsen und Jon Ludvig Hammer.

Verlauf

Tabelle

1. Partie 

 Anand – Carlsen
 Sotschi, 8. November 2014
 Grünfeld-Indische Verteidigung, D85
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. Ld2 Lg7 6. e4 Sxc3 7. Lxc3 0–0 8. Dd2 Sc6 9. Sf3 Lg4 10. d5 Lxf3 11. Lxg7 Kxg7 12. gxf3 Se5 13. 0–0–0 c6 14. Dc3 f6 15. Lh3 cxd5 16. exd5 Sf7 17. f4 Dd6 18. Dd4 Tad8 19. Le6 Db6 20. Dd2 Td6 21. The1 Sd8 22. f5 Sxe6 23. Txe6 Dc7+ 24. Kb1 Tc8 25. Tde1 Txe6 26. Txe6 Td8 27. De3 Td7 28. d6 exd6 29. Dd4 Tf7 30. fxg6 hxg6 31. Txd6 a6 32. a3 Da5 33. f4 Dh5 34. Dd2 Dc5 35. Td5 Dc4 36. Td7 Dc6 37. Td6 De4+ 38. Ka2 Te7 39. Dc1 a5 40. Df1 a4 41. Td1 Dc2 42. Td4 Te2 43. Tb4 b5 44. Dh1 Te7 45. Dd5 Te1 46. Dd7+ Kh6 47. Dh3+ Kg7 48. Dd7+ ½:½

Carlsen versäumte die Möglichkeit 42. … Te7–e3 (mit der Drohung Te3xa3+) 43. Df1–d1 (oder 43. Td4–d7+ Kg7–f8 44. Td7xb7 Te3–b3 45. Tb7xb3 a4xb3+ 46. Ka2–a1 Dc2xh2 und der weiße König steht sehr schlecht) 43. … Dc2xd1 44. Td4xd1 Te3–b3 mit einem aussichtsreichen Turmendspiel. Anand fand die gute Verteidigung 44. Df1–h1. In der Schlussstellung kann Weiß Dauerschach erzwingen, weshalb man sich auf Remis einigte.

2. Partie 

 Carlsen – Anand
 Sotschi, 9. November 2014
 Spanische Partie, C65
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3 Lc5 5. 0–0 d6 6. Te1 0–0 7. Lxc6 bxc6 8. h3 Te8 9. Sbd2 Sd7 10. Sc4 Lb6 11. a4 a5 12. Sxb6 cxb6 13. d4 Dc7 14. Ta3 Sf8 15. dxe5 dxe5 16. Sh4 Td8 17. Dh5 f6 18. Sf5 Le6 19. Tg3 Sg6 20. h4 Lxf5 21. exf5 Sf4 22. Lxf4 exf4 23. Tc3 c5 24. Te6 Tab8 25. Tc4 Dd7 26. Kh2 Tf8 27. Tce4 Tb7 28. De2 b5 29. b3 bxa4 30. bxa4 Tb4 31. Te7 Dd6 32. Df3 Txe4 33. Dxe4 f3+ 34. g3 h5 35. Db7 1:0
Carlsens Schwerfiguren auf der siebten Reihe erzwingen den Sieg, daher gab Anand auf.

3. Partie 

 Anand – Carlsen
 Sotschi, 11. November 2014
 Damengambit, D37
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7 5. Lf4 0–0 6. e3 Sbd7 7. c5 c6 8. Ld3 b6 9. b4 a5 10. a3 La6 11. Lxa6 Txa6 12. b5 cxb5 13. c6 Dc8 14. c7 b4 15. Sb5 a4 16. Tc1 Se4 17. Sg5 Sdf6 18. Sxe4 Sxe4 19. f3 Ta5 20. fxe4 Txb5 21. Dxa4 Ta5 22. Dc6 bxa3 23. exd5 Txd5 24. Dxb6 Dd7 25. 0–0 Tc8 26. Tc6 g5 27. Lg3 Lb4 28. Ta1 La5 29. Da6 Lxc7 30. Dc4 e5 31. Lxe5 Txe5 32. dxe5 De7 33. e6 Kf8 34. Tc1 1:0
Anand gelang es, durch ein Bauernopfer seinen c-Bauern auf die 7. Reihe zu bringen, den Carlsen nur mit seiner besten Figur, der Dame, blockieren konnte. Der Herausforderer brachte im 20. Zug eine Neuerung gegenüber der Remis-Partie Lewon Aronjan–Michael Adams, Bilbao 2013, in der Schwarz bereits unter starkem Druck gestanden hatte. Mit den aktiveren Figuren und der höheren verbliebenen Bedenkzeit gewann Anand schließlich Material und die Partie, wodurch er im Gesamtstand auf 1½ zu 1½ ausglich.

4. Partie 

 Carlsen – Anand
 Sotschi, 12. November 2014
 Sizilianische Verteidigung, B40
 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. g3 Sc6 4. Lg2 d5 5. exd5 exd5 6. 0–0 Sf6 7. d4 Le7 8. Le3 cxd4 9. Sxd4 Lg4 10. Dd3 Dd7 11. Sd2 0–0 12. S2f3 Tfe8 13. Tfe1 Ld6 14. c3 h6 15. Df1 Lh5 16. h3 Lg6 17. Tad1 Tad8 18. Sxc6 bxc6 19. c4 Le4 20. Ld4 Sh7 21. cxd5 Lxd5 22. Txe8+ Txe8 23. Dd3 Sf8 24. Sh4 Le5 25. Lxd5 Dxd5 26. Lxe5 Dxe5 27. b3 Se6 28. Sf3 Df6 29. Kg2 Td8 30. De2 Td5 31. Txd5 cxd5 32. Se5 Df5 33. Sd3 Sd4 34. g4 Dd7 35. De5 Se6 36. Kg3 Db5 37. Sf4 Sxf4 38. Kxf4 Db4+ 39. Kf3 d4 40. De8+ Kh7 41. Dxf7 Dd2 42. Df5+ Kh8 43. h4 Dxa2 44. De6 Dd2 45. De8+ Kh7 46. De4+ Kh8 47. De8+ Kh7 ½:½
In der Partie konnte keiner der Kontrahenten nennenswerte Ungleichgewichte schaffen. Nach 47 Zügen einigte man sich auf Remis.

5. Partie 

 Anand – Carlsen
 Sotschi, 14. November 2014
 Damenindische Verteidigung, E15
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb4+ 5. Ld2 Le7 6. Sc3 Lb7 7. Lg2 c6 8. e4 d5 9. exd5 cxd5 10. Se5 0–0 11. 0–0 Sc6 12. cxd5 Sxe5 13. d6 Sc6 14. dxe7 Dxe7 15. Lg5 h6 16. d5 Sa5 17. Lxf6 Dxf6 18. dxe6 Dxe6 19. Te1 Df6 20. Sd5 Lxd5 21. Lxd5 Tad8 22. Df3 Dxb2 23. Tad1 Df6 24. Dxf6 gxf6 25. Te7 Kg7 26. Txa7 Sc6 27. Tb7 Sb4 28. Lb3 Txd1+ 29. Lxd1 Sxa2 30. Txb6 Sc3 31. Lf3 f5 32. Kg2 Td8 33. Tc6 Se4 34. Lxe4 fxe4 35. Tc4 f5 36. g4 Td2 37. gxf5 e3 38. Te4 Txf2+ 39. Kg3 Txf5 ½:½
Im 17. Zug, einem Schlüsselmoment der Partie, wählte Anand statt des von vielen Computern bevorzugten 17. d6! den vereinfachenden Zug 17. Lxf6.

6. Partie 

 Carlsen – Anand
 Sotschi, 15. November 2014
 Sizilianische Verteidigung, B41
 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 5. c4 Sf6 6. Sc3 Lb4 7. Dd3 Sc6 8. Sxc6 dxc6 9. Dxd8+ Kxd8 10. e5 Sd7 11. Lf4 Lxc3+ 12. bxc3 Kc7 13. h4 b6 14. h5 h6 15. 0–0–0 Lb7 16. Td3 c5 17. Tg3 Tag8 18. Ld3 Sf8 19. Le3 g6 20. hxg6 Sxg6 21. Th5 Lc6 22. Lc2 Kb7 23. Tg4 a5 24. Ld1 Td8 25. Lc2 Tdg8 26. Kd2 a4 27. Ke2 a3 28. f3 Td8 29. Ke1 Td7 30. Lc1 Ta8 31. Ke2 La4 32. Le4+ Lc6 33. Lxg6 fxg6 34. Txg6 La4 35. Txe6 Td1 36. Lxa3 Ta1 37. Ke3 Lc2 38. Te7+ 1:0
Im 26. Zug unterlief Carlsen in guter Stellung ein Fehler; Anand nutzte ihn jedoch nicht aus und konnte anschließend seine passive Stellung nicht mehr halten.

7. Partie 

 Carlsen – Anand
 Sotschi, 17. November 2014
 Spanische Partie, C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8+ Kxd8 9. h3 Ke8 10. Sc3 h5 11. Lf4 Le7 12. Tad1 Le6 13. Sg5 Th6 14. g3 Lxg5 15. Lxg5 Tg6 16. h4 f6 17. exf6 gxf6 18. Lf4 Sxh4 19. f3 Td8 20. Kf2 Txd1 21. Sxd1 Sf5 22. Th1 Lxa2 23. Txh5 Le6 24. g4 Sd6 25. Th7 Sf7 26. Se3 Kd8 27. Sf5 c5 28. Sg3 Se5 29. Th8+ Tg8 30. Lxe5 fxe5 31. Th5 Lxg4 32. fxg4 Txg4 33. Txe5 b6 34. Se4 Th4 35. Ke2 Th6 36. b3 Kd7 37. Kd2 Kc6 38. Sc3 a6 39. Te4 Th2+ 40. Kc1 Th1+ 41. Kb2 Th6 42. Sd1 Tg6 43. Se3 Th6 44. Te7 Th2 45. Te6+ Kb7 46. Kc3 Th4 47. Kb2 Th2 48. Sd5 Td2 49. Sf6 Tf2 50. Kc3 Tf4 51. Se4 Th4 52. Sf2 Th2 53. Tf6 Th7 54. Sd3 Th3 55. Kd2 Th2+ 56. Tf2 Th4 57. c4 Th3 58. Kc2 Th7 59. Sb2 Th5 60. Te2 Tg5 61. Sd1 b5 62. Sc3 c6 63. Se4 Th5 64. Sf6 Tg5 65. Te7+ Kb6 66. Sd7+ Ka5 67. Te4 Tg2+ 68. Kc1 Tg1+ 69. Kd2 Tg2+ 70. Ke1 bxc4 71. Txc4 Tg3 72. Sxc5 Kb5 73. Tc2 a5 74. Kf2 Th3 75. Tc1 Kb4 76. Ke2 Tc3 77. Sd3+ Kxb3 78. Ta1 Kc4 79. Sf2 Kb5 80. Tb1+ Kc4 81. Se4 Ta3 82. Sd2+ Kd5 83. Th1 a4 84. Th5+ Kd4 85. Th4+ Kc5 86. Kd1 Kb5 87. Kc2 Tg3 88. Se4 Tg2+ 89. Kd3 a3 90. Sc3+ Kb6 91. Ta4 a2 92. Sxa2 Tg3+ 93. Kc2 Tg2+ 94. Kb3 Tg3+ 95. Sc3 Th3 96. Tb4+ Kc7 97. Tg4 Th7 98. Kc4 Tf7 99. Tg5 Kb6 100. Sa4+ Kc7 101. Kc5 Kd7 102. Kb6 Tf1 103. Sc5+ Ke7 104. Kxc6 Td1 105. Tg6 Kf7 106. Th6 Tg1 107. Kd5 Tg5+ 108. Kd4 Tg6 109. Th1 Tg2 110. Se4 Ta2 111. Tf1+ Ke7 112. Sc3 Th2 113. Sd5+ Kd6 114. Tf6+ Kd7 115. Sf4 Th1 116. Tg6 Td1+ 117. Sd3 Ke7 118. Ta6 Kd7 119. Ke4 Ke7 120. Tc6 Kd7 121. Tc1 Txc1 122. Sxc1 ½:½
Diese Partie ist die drittlängste nach den Partien Magnus Carlsen-Jan Nepomniaschtschi, Dubai 2021 (136 Züge, Damenbauernspiel, 1-0) und Viktor Kortschnoi-Anatoli Karpow, Baguio City 1978 (124 Züge, Nimzowitsch-Indische Verteidigung, endete Remis), die jemals bei einer Schachweltmeisterschaft gespielt wurde.

8. Partie 

 Anand – Carlsen
 Sotschi, 18. November 2014
 Damengambit, D37
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7 5. Lf4 0–0 6. e3 c5 7. dxc5 Lxc5 8. a3 Sc6 9. Dc2 Te8 10. Lg5 Le7 11. Td1 Da5 12. Ld3 h6 13. Lh4 dxc4 14. Lxc4 a6 15. 0–0 b5 16. La2 Lb7 17. Lb1 Tad8 18. Lxf6 Lxf6 19. Se4 Le7 20. Sc5 Lxc5 21. Dxc5 b4 22. Tc1 bxa3 23. bxa3 Dxc5 24. Txc5 Se7 25. Tfc1 Tc8 26. Ld3 Ted8 27. Txc8 Txc8 28. Txc8+ Sxc8 29. Sd2 Sb6 30. Sb3 Sd7 31. Sa5 Lc8 32. Kf1 Kf8 33. Ke1 Ke7 34. Kd2 Kd6 35. Kc3 Se5 36. Le2 Kc5 37. f4 Sc6 38. Sxc6 Kxc6 39. Kd4 f6 40. e4 Kd6 41. e5+ ½:½

9. Partie 

 Carlsen – Anand
 Sotschi, 20. November 2014
 Spanische Partie, C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8+ Kxd8 9. h3 Ke8 10. Sc3 h5 11. Se2 b6 12. Td1 La6 13. Sf4 Lb7 14. e6 Ld6 15. exf7+ Kxf7 16. Sg5+ Kf6 17. Se4+ Kf7 18. Sg5+ Kf6 19. Se4+ Kf7 20. Sg5+ ½:½
Die Partie endete remis durch Stellungswiederholung auf Antrag von Anand.

10. Partie 

 Anand – Carlsen
 Sotschi, 21. November 2014
 Grünfeld-Indische Verteidigung, D97
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0–0 7. e4 Sa6 8. Le2 c5 9. d5 e6 10. 0–0 exd5 11. exd5 Te8 12. Lg5 h6 13. Le3 Lf5 14. Tad1 Se4 15. Sxe4 Lxe4 16. Dc1 Df6 17. Lxh6 Dxb2 18. Dxb2 Lxb2 19. Sg5 Ld4 20. Sxe4 Txe4 21. Lf3 Te7 22. d6 Td7 23. Lf4 Sb4 24. Td2 Te8 25. Tc1 Te6 26. h4 Le5 27. Lxe5 Txe5 28. Lxb7 Txb7 29. d7 Sc6 30. d8D+ Sxd8 31. Txd8+ Kg7 32. Td2 ½:½

11. Partie 

 Carlsen – Anand
 Sotschi, 23. November 2014
 Spanische Partie, C67
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8+ Kxd8 9. h3 Ld7 10. Sc3 h6 11. b3 Kc8 12. Lb2 c5 13. Tad1 b6 14. Tfe1 Le6 15. Sd5 g5 16. c4 Kb7 17. Kh2 a5 18. a4 Se7 19. g4 Sg6 20. Kg3 Le7 21. Sd2 Thd8 22. Se4 Lf8 23. Sef6 b5 24. Lc3 bxa4 25. bxa4 Kc6 26. Kf3 Tdb8 27. Ke4 Tb4 28. Lxb4 cxb4 29. Sh5 Kb7 30. f4 gxf4 31. Shxf4 Sxf4 32. Sxf4 Lxc4 33. Td7 Ta6 34. Sd5 Tc6 35. Txf7 Lc5 36. Txc7+ Txc7 37. Sxc7 Kc6 38. Sb5 Lxb5 39. axb5+ Kxb5 40. e6 b3 41. Kd3 Le7 42. h4 a4 43. g5 hxg5 44. hxg5 a3 45. Kc3 1:0
Anand kam gut aus der Eröffnung. Im 27. Zug opferte er mit Tb4 die Qualität und erhielt dadurch einen Freibauern am Damenflügel. Carlsen zeigte jedoch durch präzises Spiel, dass dies nicht ausreichte, um den materiellen Nachteil zu kompensieren. Mit 45. Kc3 verhinderte er die Umwandlung des schwarzen Bauern. Anand gab sofort auf, wodurch der Weltmeisterschaftskampf entschieden war.

Weblinks 
 Turnier-Videostream in Sotschi (englisch)

Einzelnachweise 

2014
Schachwettbewerb in Russland
Sportveranstaltung in Sotschi
Schachveranstaltung 2014